Zele är ett släkte av steklar som beskrevs av Curtis 1832. Zele ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar